Jerzy Mycielski (1856-1928) – historyk i historyk sztuki
 Jerzy Mycielski (1930-1986) – fizyk
 Jerzy Mycielski (1970-) – ekonomista